Downsizing (motoryzacja)
 Downsizing (handel)